vz. 52 ist die Bezeichnung für folgende Infanteriewaffen aus der Tschechoslowakei:

 Pistole vz. 52
 Gewehr vz. 52
 Maschinengewehr vz. 52